Тлалкомулко има више значења:

 Тлалкомулко (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлалкомулко (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлалкомулко (Тетела дел Волкан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику